La famille Castiglione est une famille d'artistes italiens, des  peintres  de l'école génoise du . 

Parmi ses membres illustres on trouve :
 Giovanni Benedetto Castiglione (1616 - 1670), dit Le Benédette en français et Il Grechetto en italien, peintre baroque 
 Son frère, Salvatore Castiglione
 Son fils, Francesco Castiglione

Famille d'artistes italiens
Peintre italien du XVIIe siècle